Lučina je lahko:
 Lučina, Slivno (Hrvaška)
 Lučina, Ćićevace (Srbija)
Lučina (reka), reka na severnem Moravskem/Šleziji